Les Derniers Jours de Stefan Zweig est une pièce de théâtre de Laurent Seksik, adaptée de son roman éponyme. 

Elle est mise en scène par Gérard Gelas et jouée par Elsa Zylberstein et Patrick Timsit, au Théâtre Antoine, du  au . Gyselle Soares et Jacky Nercessian y interprètent des rôles secondaires.

Pièce de théâtre de 2012
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre biographique
Pièce de théâtre se déroulant à l'époque contemporaine
Adaptation d'un roman en pièce de théâtre
Stefan Zweig